Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Albanië. IJsland heeft geen ambassade in Albanië.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Albanië
IJslandse ambassadeur